Galupe puede referirse a los siguientes peces:

 Liza aurata o lisa dorada;
 Liza ramada o morragute; o
 Mugil curema.